Запорізька площа (Запоріжжя)
Запорізька площа (Київ)

Площі